Первый дивизион Мальты 1923/1924 () — 13-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1923/1924
Мальта
Мальта
1923 год на Мальте
1924 год на Мальте